Norfolk County kan syfta på

Geografi

Kanada 

 Norfolk County, Ontario,

USA 

 Norfolk County, Massachusetts, county, 
 Norfolk County, Virginia – ett tidigare county

Se även 
 Norfolk, England – ett countyt / grevskapet i England

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar